Ву́лиця Геро́їв Ко́смосу — назва вулиць у різних населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Героїв Космосу — вулиця у Києві.

Вулиця Героїв Космосу — вулиця у Нижньому Новгороді.

Вулиці